Реч Левски изведена је од личности:

 Васил Левски — бугарски револуционар и национални јунак; 

Од његовог презиме изведен је низ појмова везаних за Бугарску:

 Географија:
 Левски - као град у северној Бугарској и седиште истоимене општине Левски;
 Левски - врх на Старој планини;
 неколико градских четврти по великим градовима Бугарске - (Софија, Варна);
 низ села широм Бугарске;

 Спорт:
 ПФК Левски (Софија) — фудбалски клуб из Софије са истоименим стадионом; 
 низ спортских клубова по мањим градовима Бугарске;